Marie-Blanche Bayon, née à Saint-Étienne, est une artiste-peintre-illustratrice passionnée par la peinture et le dessin depuis l'adolescence. 

Artiste surréaliste, elle crée des œuvres oniriques lumineuses et richement colorées. Définissant sa peinture, Marie-Blanche BAYON parle "d'expression de sentiments inexprimables d'aucune autre manière", évoque aussi un "mode de communication privilégié avec autrui". Marie-Blanche BAYON ne peint jamais sur le motif, ni même d'après des notes. Elle choisit le souvenir visuel, utilise la mémoire qui "idéalise une réalité vécue et favorise une expression et une conception mentale de la peinture".

Son atelier se situe dans la région de Lyon (France)

Parallèlement à son parcours d'artiste, elle a mené une carrière d'ingénieure dans le domaine informatique.

Elle est aussi professeur de Yoga membre de l'Institut Français de Yoga

Liens internes
 Surréalisme, réalisme Fantastique

Liens externes 
 Site officiel de Marie-Blanche Bayon

Notes 

Peintre française
Peintre surréaliste français
Naissance en 1946
Naissance à Saint-Étienne